Breitenbach (Baix Rin), municipi francès a la regió d'Alsàcia, departament del Baix Rin 
 Breitenbach (Solothurn), municipi del cantó de Solothurn (Suïssa), cap del districte de Thierstein 
 Breitenbach-Haut-Rhin, municipi francès, situat a la regió d'Alsàcia, departament de l'Alt Rin